Galerius Maximus ist der Name folgender Personen:

* Galerius Maximus (Prokonsul), römischer Senator und Proconsul Africae 258 n. Chr.
 Galerius Maximus (Decemvir stlitibus iudicandis), römischer Richter und Priester im 3. Jahrhundert n. Chr.